Cette page regroupe l'ensemble des monuments classés de la ville belge de Saint-Trond.

"
"
"
"

|}

Voir aussi 
 
 Liste des monuments historiques de la province de Limbourg (Belgique)
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2009

Saint-Trond
Bâtiment à Saint-Trond